Asante o aixanti, grup ètnic de l'Àfrica que parla un dialecte Akan.
 M. K. Asante (1982), literat, director de cinema i professor universitari estatunidenc